Moab, regione montuosa situata in Giordania
 Moab, personaggio biblico
 Moab (Utah), città dello Utah (USA)
 GBU-43 Massive Ordnance Air Blast bomb, bomba statunitense
 Moab – caratteristica di albedo della superficie di Marte
 Moabiti – associazione religiosa statunitense